En swahili, le lion se dit Simba.

 Simba est le jeune lion héros du film d'animation de Disney Le Roi lion. 
 Simba est un format informatique pour l'échange et la sérialisation de données de façon linéaire.
 Simba est aussi le nom que se sont donné des rebelles congolais actifs dans les années 1960.
 Simba est un faubourg de Johannesburg, en Afrique du Sud.
 Amara Simba est un joueur de football franco-sénégalais.
 Simba est un film de 1955.
 Simba, ville du Burkina Faso.
 Simba est une marque de bière brassée par Brasimba (anciennement Brasseries du Katanga), située à Lubumbashi, Katanga, République démocratique du Congo.
 les Simba était le surnom des Léopards de 1997 à 2003, l’équipe nationale de football de la République démocratique du Congo.
 Simba est une entreprise agroalimentaire sud-africaine.
 Simba (rappeur), Mc rennais, ancien membre du groupe Mystica Teatcha.
 Simba Dickie Group est le nom d'un industriel allemand du jouet, ayant notamment repris la société Smoby/Majorette.
 APM 40 Simba est le nom d'un avion léger quadriplace construit par Issoire Aviation.
 Simba, langue bantoue parlée au Gabon.